Ibiza  är en kommun i Spanien.   Den ligger i provinsen Illes Balears och regionen Balearerna. Antalet invånare är . Ibiza är huvudorten på ön Ibiza.

Referenser 

Indelningar i Balearerna
Orter i Balearerna